HMS Hampshire ist der Name folgender britischer Schiffe, die nach der englischen Grafschaft Hampshire benannt sind:
 HMS Hampshire (1653), ein Schiff der 4. Klasse mit 46 Kanonen. 1653 als Fregatte mit 36 Kanonen vom Stapel gelassen, wurde ihre Bewaffnung bis 1677 auf 46 Kanonen verstärkt. 1686 zum Linienschiff umgebaut ging sie 1697 in der Hudson Bay verloren.
 HMS Hampshire (1698), ein Schiff der 4. Klasse mit 48 Kanonen, das 1698 vom Stapel lief und 1739 abgewrackt wurde
 HMS Hampshire (1741), ein Kriegsschiff 4. Klasse mit 50 Kanonen, das 1741 vom Stapel lief und 1766 abgewrackt wurde
 HMS Hampshire (1903), ein Panzerkreuzer der Devonshire-Klasse, der 1903 vom Stapel lief und 1916 durch einen Minentreffer versenkt wurde
 HMS Hampshire (D06), eine Lenkwaffenzerstörer der County-Klasse, der 1963 vom Stapel lief und 1979 abgewrackt wurde

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (englisch)

Hampshire